Nis sau NIS poate fi:

Prenume folosit mai ales în nordul Germaniei
Niš oraș în Serbia
Forma scurtă de la Nikolaus

NIS:
Naftna Industrija Srbije, companie petrolieră din Serbia
„National Intelligence Service (Crea de Sud)”
„National Intelligence Service (Grecia)”
„Naval Investigative Service”
„Network Information Service”